Кубок Митропы 1938 — 12-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шестнадцать команд из Венгрии, Италии, Румынии, Чехословакии и Югославии.

Австрийские клубы не участвовали в розыгрыше кубка по причине аншлюса.

Победу в соревновании одержал чехословацкий клуб «Славия», который в финале обыграл венгерский «Ференцварош» с общим счётом 4:2.

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1938 на сайте Historical-lineups.com
 Кубок Митропы 1938 на сайте RSSSF

1938
Футбол в Европе в 1938 году